Мата Алта има више значења:

 Мата Алта (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Алта, Серениља де Ариба (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику